Agulhaslärka (Certhilauda brevirostris) är en fågel i familjen lärkor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln finns på slätterna vid Agulhas i Västra Kapprovinsen i Sydafrika, där den är endemisk. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Den behandlas ofta som underart till kaplärka (Certhilauda curvirostris).

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte längre som god art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Lärkor
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Sydafrika